Ботанічний заказник місцевого значення «Захисна лісосмуга (2)» (втрачений) був оголошений  рішенням Запорізького облвиконкому №253 від 28.05.1980 року біля с.Квіткове та с.Розівка (Чернігівський район, Запорізька область). Площа – 0,5 га.

24 грудня 2002 року Запорізька обласна рада прийняла рішення №12 «Про внесення змін  і доповнень до  природно-заповідного фонду області», яким було ліквідовано 41 об’єкт ПЗФ. 

Скасування статусу відбулось незаконно, із зазначенням сумнівної причини «не відповідає  класифікації території ПЗФ України».

Джерела 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Запорізької області